Pedro Miguel Reis Franco (Viana do Castelo, 28 de fevereiro de 1985) mais conhecido como Pedro Reis é um futebolista português que atua como atacante pelo Futebol Clube Lusitanos, clube de Andorra que tem grande influencia portuguesa.

Pedro Reis joga pelos Lusitanos desde a temporada 2008/2009 sendo um dos destaques do ataque ao lado do companheiro Luís Miguel dos Reis.

Títulos 
 Lliga Nacional de Futbol (2) - 2011/2012, 2012/2013
 Supercopa de Andorra - (2) - 2012, 2013

 http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=151701&epoca_id=0&search=1 

Futebolistas de Portugal
Naturais de Viana do Castelo